Томашівський повіт Люблінського воєводства Польщі
 Томашівський повіт  Лодзького воєводства Польщі